Froekenia clara är en bläckfiskart som beskrevs av William Evans Hoyle 1904. Froekenia clara ingår i släktet Froekenia och familjen Cirroteuthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
clara